Алекса́ндр Ива́нович Соловьёв (1907—1983) — советский физико, методист и  географии; доктор географических наук, профессор (1955), член-корреспондент Академии педагогических наук СССР (1950).

Автор почти 200 научных публикаций по региональной физической географии, истории науки, геоморфологии, методам обучения.

Биография 
Родился в 1907 году в селе Вятские Поляны (ныне город) Вятской губернии в семье крестьянина.

В 1932 году окончил физико-математический факультет Московского университета по специальности «география».

В 1934—1947 работал в Институте географии Академии наук СССР (Москва). Участвовал во многих экспедициях как на суше (Урал, Карпаты, Кавказ, Тянь-Шань, Средняя Азия), так и на море (Баренцево и Карское моря).

В годы Великой Отечественной войны 1941—1945 составлял военно-географические описания, был секретарём партбюро московской группы Института географии.

В 1948—1951 работал главным редактором Географгиза.

В 1951—1956 возглавлял Институт методов обучения АПН СССР.

Большую часть жизни проработал в МГУ, где заведовал кафедрой физической географии СССР (1938—1949), а затем созданной им кафедрой истории географии.

Награды 
Награждён двумя орденами «Знак Почёта» и медалями.

Память 
 Именем А. И. Соловьёва назван один из ледников хребта Сунтар-Хаята.

Основные работы 

 Курильские острова. М.; Л.: Изд-во Главсевморпути, 1945. 196 с.; 2-е изд., 1947, 307 с.
 Александр Александрович Борзов. М.: Изд-во МГУ, 1948. 48 с.
 Рельеф Европейской части СССР. М., 1948 (соавт. Д. Н. Анучин, А. А. Борзов).
 
 Перестройка системы народного образования в СССР и задачи школьной географии. М., 1959 (соавтор).
 Урал: Природа и ресурсы. М., 1960 (соавтор).
 История географического изучения Земли. Вып. 1. М.: Изд-во МГУ, 1962. 172 с. (соавт. Я. Ф. Антошко).
 Современное состояние и задачи высшего географического образования. М., 1964.
  (см. Семёнов-Тян-Шанский, Пётр Петрович)
 
  (обл.)
 Формирование диалектико-материалистического мировоззрения в обучении географии. М., 1981.
  (в пер.)

Статьи 
 Соловьёв А. И. Физическая география в МГУ после 1917 г. // Учёные записки МГУ. Вып. XV, 1940, юбилейная серия; Его же. Геоморфология и её развитие в МГУ (там же).
 Соловьёв А. И. А. А. Борзов как учёный, педагог и общественный деятель // Учёные записки МГУ. Вып. 119. География. Кн. 2. — М.: МГУ, 1946. — с. 5-31

Литература 
  (в пер.)

Ссылки 

Геоморфологи СССР
Сотрудники Института географии РАН
Преподаватели географического факультета МГУ
Члены КПСС
Члены-корреспонденты АПН РСФСР